La botiga dels horrors, originalment en anglès The Little Shop of Horrors, és un film de 1960 dirigit per Roger Corman.
 La botiga dels horrors, originalment en anglès Little Shop of Horrors, és una obra de teatre musical de 1982, feta per Alan Menken i Howard Ashman.
 La botiga dels horrors, originalment en anglès Little Shop of Horrors, és l'adaptació cinematogràfica del musical, realitzada el 1986 i dirigida per Frank Oz.